Норгеместр 1904 года — третий розыгрыш кубка Норвегии. «Одд Гренланд» отстоял свой титул.

Полуфинал

Финал 
Изначально это была полуфинальная встреча, а в финале должны были сыграть Одд Гренланд и Академический клуб из Осло, но Академический клуб не смог приехать в Шиен.

Состав Одд Гренланд

Состав Порсгрюндс

Состав Фредрикстада

Ссылки 
 Статистика

1904
1904 год в Норвегии
Норвегия